Alberto Escoto – cestista cubano
 Alejandro Domínguez Escoto – ex calciatore messicano, centrocampista
 Amaury Escoto – calciatore messicano, centrocampista
 María Escoto – ex pallavolista, dirigente sportiva e allenatrice di pallavolo portoricana